Резня в Сиековаце (, ) — массовое убийство сербского населения в селе Сиековац, в начале войны в Боснии и Герцеговине. С началом столкновений в Боснии и Герцеговине на её территорию вошли подразделения регулярной хорватской армии. Совместно с местными отрядами боснийских мусульман 26 марта 1992 года они вошли в село Сиековац (община Брод), где устроили резню мирного сербского населения, убив девять человек. Всего, за то время, пока село находилось под их контролем, от рук хорватских и мусульманских солдат погибли 46 человек.

Хорватскими солдатами в селе была сожжена православная церковь и 15 домов. Также, по данным сербских источников, хорватским солдатам командование 101-й бригады Хорватского совета обороны разрешило насиловать местных женщин.

30 мая 2010 года к памятнику погибшим возложил венки президент Хорватии Иво Йосипович.

Суд Боснии и Герцеговины в 2014 году за убийства гражданских лиц осудил Земира Ковачевича, который во время резни в Сиековаце был солдатом Хорватского совета обороны.

См. также 
 Боснийская война

Примечания 

Массовые убийства сербов в югославских войнах
Хорватские военные преступления в Югославской войне (1991—2001)